Lons-le-Saunier é uma comuna francesa na região administrativa de Borgonha-Franco-Condado, no departamento de Jura. Estende-se por uma área de 7,68 km². 

Sua altitude varia entre 243 e 415 metros sobre o nível do mar.

Demografia

Referências

Comunas de Jura (departamento)